Bellmansgatan kan syfta på:.

 Bellmansgatan, Malmö
 Bellmansgatan, Göteborg
 Bellmansgatan, Stockholm
 Bellmansgatan, Uppsala